Pasta pode ser empregue em::
 Pasta de dentes (ou creme dental) - usada para higienizar os dentes.
 Pasta (farmácia) - Uma forma farmacêutica

Empregue noutros sentidos como:
 Diretório (informática) (Pasta ou diretório no Brasil) - em informática, estrutura utilizada para organizar arquivos num computador.
 Pasta - palavra italiana para designar as massas alimentícias e os alimentos com elas preparados (também designadas macarrão no Brasil).

Desambiguação